Нипуна Лайана Бандара () (17 июня 1991, Шри-Ланка) — футболист из Шри-Ланки, нападающий, игрок сборной Шри-Ланки.

Карьера 

Взрослая карьера нападающего началась в 2011 году. Тогда он пришёл в «Дон Боско». Через два года Бандара перешёл в другой местный клуб «Эйр Форс». За него он выступает и по сей день

Сборная 

С 2011 года Нипуна Бандара вызывается в сборной Шри-Ланки. На данный момент он провел за неё 7 игр, в которых забил 2 гола. Оба мяча пришлись в ворота сборной Бутана в 2011 году. Его национальная команда тогда одержала крупную победу со счетом 3:0.

Голы за сборную Шри-Ланки

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Шри-Ланки
Игроки сборной Шри-Ланки по футболу
Игроки ФК «Сиракуза»